Bossendorf ist ein Ortsname:

 Bossendorf, Gemeinde im Département Bas-Rhin (Niederelsass), Region Grand Est, Frankreich
 Bossendorf (Haltern am See), Siedlungsteil des Stadtteils Hamm-Bossendorf von Haltern am See, Kreis Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen
 Bossendorf (Schrozberg), Weiler im Stadtteil Leuzendorf von Schrozberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
Siehe auch:
 Bosendorf
 Boßdorf